Jack Z. Anderson (1904-1981) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 Jack Anderson (1922-2005) – amerykański dziennikarz
 Jack Anderson (ur. 1935) – amerykański krytyk tańca, poeta
 Jack Anderson (ur. 1987) – australijski kolarz